Crookham – miejscowość w hrabstwie Berkshire (Anglia)
 Crookham – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)